Эрнст Луи Этьен Ласпейрес (; 1834, Галле — 1913, Гисен) — немецкий  и , .

Биография 
Этьен Ласпейрес родился 28 ноября 1834 года в Галле. Происходил из семьи гугенотов, которая переселилась из Франции в XVII веке. Его отец,  был профессором юриспруденции, брат  — геологом, другой брат  — архитектором.

Начальное и гимназическое образование получил в Галле, Эрлангене и Любеке. В период с 1853 по 1859 годов слушал лекции по юридическим и камеральным наукам в университетах Тюбингена, Берлина, Гёттингена, Галле и Гейдельберга. В 1857 году в Галле получил степень доктора юридических наук, в 1860 году в Гейдельберге (под руководством Вильгельма Рошера) — степень доктора философии.

В 1860—1864 годах был приват-доцентом в Гейдельбергском университете. С 1864 года преподавал в университете Базеля (ординарный профессор политической экономии), с 1866 года — в Рижском политехническом училище. С 1869 по 1873 году в Дерптском университете возглавлял кафедру географии, этнографии и статистики.

В 1873 году был назначен в университет Карлсруэ, но уже в следующем году перешёл в университет Гисена, где преподавал до 1890 года, с 1882 года занимая пост ректора. С 1 апреля 1900 года — в отставке.

Скончался 4 августа 1913 года. Похоронен на кладбище Альте Фридхоф в Гисене.

Вклад в науку 
В 1871 году Ласпейрес вывел формулу расчёта цен, которая подразумевала использование средней арифметической взвешенной для определения динамики цен. Эта формула впоследствии получила название индекс Ласпейреса.

Библиография

Примечания

Литература 
 
 
 Кнауэр, Феодор Иванович // Биографический словарь профессоров императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802—1902) / Под ред. Г.В. Левицкого. — Т. 2. — Юрьев, 1903. — С. 594—596.

Профессора Императорского Дерптского университета
Преподаватели Рижского политехнического училища
Преподаватели Базельского университета
Преподаватели Технологического института Карлсруэ
Преподаватели Гейдельбергского университета
Ректоры Гиссенского университета
Выпускники Базельского университета